Il singolare del torneo di tennis ATP Challenger Trophy 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Hernych che ha battuto in finale Tomáš Zíb 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie

 Peter Luczak (quarti di finale)
 Juan-Pablo Brzezicki (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Juan-Pablo Guzman (secondo turno)

 Tomáš Zíb (finale)
 Bohdan Ulihrach (secondo turno)
 Jan Hernych (Campione)
 Lukáš Lacko (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Trophy 2007